Alcedo bezeichnet
 eine Gattung der Eigentlichen Eisvögel, siehe Alcedo (Gattung)
 José Bernardo Alcedo (1788–1878), peruanischer Komponist
 Antonio „Tito“ Alcedo Gil (* 1958), spanischer Gitarrist
 Alcedo (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Alcedo (Vulkan), ein Schildvulkan auf der Galápagos-Insel Isabela